För den andra kommunen i Québec, se L'Épiphanie (ville i Québec).

L'Épiphanie är en kommun av typen paroisse i provinsen Québec i Kanada. Den ligger i regionen Lanaudière norr om staden Montréal. I september 2017 genomfördes en folkomröstning om att slå ihop kommunen med grannkommunen Ville de L'Épiphanie, i båda kommunerna röstade en majoritet för sammanslagning.

Källor

Externa länkar
Site officiel de la Paroisse de L'Épiphanie

Kommuner i Québec